«Защитник»:
 Защитник (Street Legal) — новозеландский телесериал, транслировавшийся с 2000 по 2003 годы
 Защитник (The Guardian) — американский телесериал, транслировавшийся с 2001 по 2004 годы